Томаше́вич (, ) — белорусская и польская фамилия. Тома́шевич (, ) — сербская и хорватская фамилия.

Известные носители 
 Томашевич, Анатолий Владиславович (1895—1960) — советский подводник, контр-адмирал.
 Томашевич, Владимир Антонович (1899—1983) — белорусский советский экономист.
 Томашевич, Деян (род. 1973) ― сербский профессиональный баскетбольный игрок, ныне является вице-президентом Федерации баскетбола Сербии.
 Томашевич, Дмитрий Людвигович (1889—1974) — советский авиаконструктор.
 Томашевич, Драгутин (1890—1915) — сербский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Томашевич, Евгений Станиславович (1854—1915) — педагог-математик.
 Томашевич, Елена (род. 1983) — сербская поп и фолк певица.
 Томашевич, Жарко (род. 1990) — черногорский футболист.
 Томашевич, Йозо (1908 - 1994) - американский историк, славист.
 Томашевич, Катарина (род. 1984) — сербская гандболистка, вратарь французского клуба «Нант».
 Томашевич, Кирилл Фомич (1852 — после 1909) — российский политик, член Государственной думы Российской империи III созыва от Могилёвской губернии.
 Томашевич, Коста (1923—1976) — югославский футболист, нападающий участник чемпионата мира 1950 года.
 Томашевич, Николай Николаевич (1921—1983) — советский офицер, танкист, Герой Советского Союза.
 Томашевич, Ольга Владимировна (род. 1956) — российский историк, египтолог, кандидат исторических наук, доцент.
 Томашевич, Стана (1921—1983) — югославская партизанка, первая женщина-посол СФРЮ.
 Томашевич, Томислав (род. 1982) — хорватский политик, экоактивист, политолог, мэр Загреба.

Примечания